Эвелин Брайан Джонсон (; , Корбин,  — , Морристаун, 
) — американская женщина-пилот и известный авиаинструктор.

Биография 
Эвелин Джонсон попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, проведшая в воздухе больше всего времени — в общей сложности около 70 лет. Она села за штурвал в 1944 году в возрасте 36 лет и закончила свою карьеру лишь в 2006-м, когда ей исполнилось 96 лет.

В течение нескольких десятков лет работала инструктором в американских авиашколах: обучила более 3 тысяч пилотов и приняла экзамены у 9 тысяч летчиков. Коллеги-инструкторы и воспитанники Джонсон прозвали её Мамой Птицей.

Стала одной из первых женщин, получивших лицензию на полеты. По её словам, ей пришлось побывать по меньшей мере в двух авиаинцидентах, когда у самолетов отказывали двигатели, тем не менее аварий удалось избежать.

Примечания

Ссылки 
 Сообщение о смерти

Лётчики США
Женщины-авиаторы
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Столетние долгожительницы США